Zelenyi Bir, een dorp in de regio Kyiv, Oekraïne
 Zeleny Gai (krater), een meteorietkrater in Oekraïne
 Zeleny (kraj Kamtsjatka), een plaats in het gemeentelijke district Jelizovski van de Russische kraj Kamtsjatka
 Charles Zeleny (1878-1939), een Tsjechisch-Amerikaanse zoöloog en hoogleraar aan de Universiteit van Illinois
 Charlie Zeleny, een Amerikaans rockdrummer
 Jaroslav Zelený, Tsjechisch voetballer
 John Zeleny (1872-1951), een Tsjechisch-Amerikaanse natuurkundige aan de Universiteit van Minnesota